

Deutsch Eylau, oggi Iława – città nel voivodato della Varmia-Masuria

Preußisch Eylau, oggi Bagrationovsk – città nell'oblast' di Kaliningrad

Eylau – località del Texas